Ада-парк ():

  — парк в штате Западная Австралия, в западной части Австралии.
 Ада-парк — парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.